Mononchida  — отряд нематод из класса Enoplea. 6 семейств, около 400 видов. На голове на шести буграх, сросшихся с первичными губами, расположены тангиорецепторы  в виде папилл.Ротовая полость сильно кутикулизированная, крупная. Фаринкс цилиндрической формы. Амфиды карманообразные, крупные. Спикулы и половые трубки самок парные. Обитают в почве или в пресных водоёмах, всеядные или хищники.

 
 Семейство  (9 родов, 180 видов)
 Семейство  (11 родов, 127 видов)
 
 Семейство  (4 рода, 36 видов)
 Семейство  (Chitwood, 1937) (8 родов, 97 видов)
 Семейство  (14 родов, 104 вида)

Примечания

Литература 
 Yeates, G. W. 1988: Description of Mononchoidea (Nematoda: Enoplea) in pasture soil, with description of Iotonchus stockdilli n.sp. — New Zealand journal of zoology, 14: 351—358.
 Yeates, G. W. 1992: Nematodes from New Caledonia. 1. Introduction and Mononchoidea. — Fundamental and applied nematology, 15: 101—126.

Ссылки 
 Nemaplex Taxadata: Mononchida 
Круглые черви
Отряды круглых червей